Nocera Scalo ima više značenja:
 Nocera Scalo, Catanzaro
 Nocera Scalo, Perugia